Asilo politico – concetto del diritto
Asilo infantile – scuola dell'infanzia (o scuola materna)
Asilo nido – scuola della primissima infanzia
Asilo – decimo episodio dell'ottava stagione della serie televisiva South Park

Altri progetti